Quiéreme mucho puede referirse a:

La canción "Quiéreme mucho (Cuando se quiere de veras)", del cubano Gonzalo Roig Lobo.
La canción "Quiéreme mucho", del grupo español La Quinta Estación.